Michael Flynn puede referirse:
Michael T. Flynn (1958-), exmilitar estadounidense;
Michael John Flynn (1980-), futbolista galés;
Michael J. Flynn (1934-), científico estadounidense.